Села в Україні:
 Кобиляки — Черкаська область, Звенигородський район
 Кобиляки — Черкаська область, Тальнівський район